ПНД — Партія Народної Дії, провідна політична партія Сингапуру.
 ПНД — психоневрологічний диспансер.
 «ПНД» («Пісні Наших Днів») — український гурт, створений в 2009 році в Києві.
 ПНД () — поліетилен низького тиску (поліетилен високої щільності).
 ПНД — Партія національної дії в Туреччині.
 ПНД — Партія національної дії в Мексиці.
 ПНД — Партія національної довіри в Ірані.